Суздальский уезд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1924 годах. Уездный город — Суздаль.

География 
Уезд был расположен на севере Владимирской губернии. Граничил с Шуйским и Ковровским уездами на востоке, с Юрьевским на западе, с Владимирским на юге, а также с Ярославской губернией на севере. Занимал площадь в 2859 км² (2512,3 вёрст²).

Располагался на части территорий современных Суздальского, Камешковского и Юрьев-Польского районов Владимирской области, Гаврилово-Посадского, Тейковского и Комсомольского районов Ивановской области.

В почвенно-геологическом отношении делится на две резко различные половины — западную и восточную. Первая по характеру рельефа, геологическому строению, почвенному покрову, растительности и проч. вполне входит в состав того «Ополья», какое является отличительным для всей полосы, простирающейся к северу от г. Владимира, к западу от г. Суздаля до г. Юрьева и даже — г. Переяславля. Границей между восточной и западной половинами уезда является р. Нерль, наиболее значительная из рек уезда. В противоположность западной, совершенно безлесной половине восточная на значительном протяжении покрыта лесами, преимущественно хвойными.

История 

Суздальский уезд как территориальное образование известен с начала XVI века. В 1778 году уезд вошёл в состав Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии). 

В 1918 году в состав вновь образованного Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии переданы Ивашковская, Кибергинская, Коварчинская, Крапивновская, Нельшинская, Петрово-Городищенская, Румянцевская и Сахтышская волости. В 1924 году уезд упразднён, его территория вошла в состав Владимирского уезда.

Население 
Население уезда в 1859 году — 91 657 человек. По переписи 1897 года в уезде было 107 708 жителей (49 404 мужчины и 58 304 женщины).

Административное деление 

В 1890 году в состав уезда входило 15 волостей

Населённые пункты 
В 1859 году наиболее крупные населённые пункты:
 Суздаль (6145 чел.) (6412 — 1897 г.)
 Гавриловский посад (1911 чел.) (2 476 — 1897 г.)
 Шекшово (1016 чел.)
 Весь (895 чел.)
 Гавриловское (857 чел.)
 Михайлова Сторона (839 чел.)
 Янёво (776 чел.)
 Бородино (763 чел.)
 Вышеславское (736 чел.)
В конце XIX века в уезде: 123 села, 35 селец, 1 слободка, 211 деревень, 5 погостов и 5 отдельно стоящих хуторов.

По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда (более 500 жит.):

Экономика 
Фабрики: 1 пунцово-красильная и ситценабивная (172 раб.), 1 бумаготкацкая (972 раб.), 1 картофельно-тёрочное заведение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Алфавитный список населенных мест Суздальского уезда
 Старые карты Суздальского уезда

Уезды Владимирской губернии